In der Ägyptologie bezeichnen die Dekanlisten A2 jene Dekanlisten von Diagonalsternuhren, die im Gegensatz zu den Dekanlisten A1 mit dem Dekan Tepi-a Kenmet beginnen. Die Dekanreihenfolge A2 ist auf mehreren Särgen der 12. Dynastie sowie als Himmelsdarstellung im Osireion belegt. Die Dekanlisten A2 gelten als Vorläufer der Dekanlisten C. Die Särge stammen aus Asyut, Theben, Gebelein und Assuan.

Rekonstruktion der A2-Dekane

Siehe auch 
 Diagonalsternuhr EA47605
 Sarg des Heni

Literatur 
 Jochem Kahl: Siut-Theben: Zur Wertschätzung von Traditionen im Alten Ägypten. Brill, Leiden 1999, ISBN 90-04-11441-6

Astronomie im Alten Ägypten
Altägyptischer Totenkult